Ikar je lahko:
 Ikar, oseba v grški mitologiji
 1566 Icarus (Ikar), asteroid
 Mednarodna komisija za reševanje v gorah (IKAR-CISA)

Glej tudi 
 Icarus